L'DeLorean Motor Company (DMC, en català Empresa de Motors DeLorean) originàriament era un fabricant d'automòbils americà format per l'executiu de la indústria de l'automòbil John DeLorean el 1975. És recordat per un model que va produir — El distintiu automòbil esportiu DMC DeLorean d'acer inoxidable que presentava portes d'ala de gavina — i per la seva història breu i turbulenta, acabant en suspensió de pagaments i bancarrota el 1982. A prop del final, en un intent desesperat d'aconseguir els fons necessaris per a fer sobreviure la seva empresa, John DeLorean va ser gravat acceptant diners per prendre part del narcotràfic, però posteriorment va ser absolt dels càrrecs que s'havien presentat en contra seu basant-se en el fet que havia estat coaccionat.

El DMC DeLorean va ser destacat en la memoriable trilogia "Retorn al futur", com un model de cotxe que contenia una màquina del temps de l'excèntric científic Doc Brown, tot i que l'empresa havia cessat la seva activitat abans que rodés la primera pel·lícula.

El 1995, el mecànic nascut a Liverpool Stephen Wynne va crear una empresa separada utilitzant el nom "DeLorean Motor Company" (Empresa de Motors DeLorean) i a continuació va adquirir l'inventari de les peces restants i l'estilitzat logotip "DMC", marca de l'empresa. L'actual DMC, situada a prop de Houston, no és, ni mai va estar associada amb l'empresa original, però ofereix servei de postvenda als propietaris dels cotxes DeLorean. DMC (Texas), com és coneguda, té addicionalment cinc concessionaris oficials autoritzats, a Bonita Springs, Florida; Crystal Lake, Illinois, Huntington Beach, California; Washington, i Hem, Països Baixos.

Història

Els inicis 
John DeLorean va fundar l'DeLorean Motor Company a Detroit, Michigan el 24 d'octubre de 1975. Era ben sabut en la indústria de l'automòbil que era un enginyer molt capacitat, un innovador home de negocis, i va arribar a ser la persona més jove que va esdevenir executiu a General Motors (GM). El capital d'inversió va provenir principalment en forma de préstecs comercials del Banc d'Amèrica i de la formació de col·laboradors i inversions privades de particulars seleccionats, incloent el "El show d'aquesta nit", presentat per Johnny Carson i artistes com Roy Clark i Sammy Davis Jr. Els diners eren guanyats posteriorment a través de programes d'inversió de concessionaris, en els quals els concessionaris venien cotxes de DeLorean i a canvi eren fets accionistes de l'empresa.

DeLorean també va buscar incentius lucratius de diverses organitzacions governamentals i econòmiques per finançar la construcció de les instal·lacions de la fàbrica de la companyia.
Per obtenir aquests, va mirar de construir la seva primera fàbrica en un país o àrea on l'atur fos particularment alt. Un candidat va ser Irlanda, tot i que el llavors Ministre per Indústria i Comerç, Desmond O'Malley, va decidir no donar suport al projecte. DeLorean estava a punt de tancar un acord a Puerto Rico quan a l'últim minut va arribar l'oferta del consell per al desenvolupament industrial d'Irlanda del Nord. A més d'aconseguir una mica de capital de l'estrella de Hollywook Sammy Davis junior i Johnny Carson, la fàbrica de motors DeLorean va aconseguir del govern britànic sl voltant de 120 milions de dòlars dels 200 milions que costava iniciar la producció, segons el diari The Times. El govern britànic estava molt interessat a crear llocs de treball a Irlanda del nord per reduir la violència sectària. Com a part d'aquesta oferta, DeLorean estava aparentment sota la pressió del govern britànic que volia proporcionar a la seva companya finançament a través d'agències de crèdit per a l'exportació (agències privades que actuen d'intermediàries entre els governs i les empreses d'exportació). Aquest proporcionaria a Loan un 80% del cost majorista dels vehicles (20.000 dòlars) a compte per cada cotxe entregat.

Planta de fabricació 
L'octubre de 1978 es va iniciar la construcció de l'edifici de sis plantes de 61.000 m² (660.000 peus²) i la fàbrica de producció a Irlanda del nord, i va ser completada en 16 mesos per Farrans McLaughlin & Harvey. Era oficialment conegut com a DMCL (DeLorean Motor Cars, Ltd.), la fàbrica va ser ubicada a Dunmurry, un barri de Belfast. Es va situar en una cruïlla entre dues comunitats amb diferents punts de vista polítics: republicans a Twinbrook i unionistes a Dunmurry (coordenades: 54°32′46″N 6°1′3″W / 54.54611°N 6.01750°W / 54.54611; -6.01750).

Inicialment es va planificar per iniciar la producció el 1979, però retards d'enginyeria i sobrecostos en el pressupost van provocar que les línies d'assemblatge comencessin a principis de 1981. Els treballadors de la factoria eren generalment gent sense experiència; Alguns mai havien tingut feina abans d'entrar a DMC. Tot plegat devia contribuir a fer que es reportessin problemes de qualitat atribuïts a la primera producció de vehicles amb el subseqüent establiment dels centres de qualitat assegurada (QAC per les seves sigles en anglès) situades en alguns llocs d'entrega. Varis QAC's van ser instal·lats a Califòrnia, Nova Jersey i Michigan on alguns dels problemes de qualitat eren adreçats i resolts abans que del lliurament als concessionaris. Alguns dels problemes estaven relacionats amb els panells de la carrosseria, alternadors d'alta potència i ajustaments de les portes d'ala de gavina .

La combinació dels esforços de qualitat per assegurar millores de qualitat a la factoria i a la postproducció feta a les QAC's generalment tenia èxit, encara que ocasionalment sortien queixes per la mà d'obra. El 1981 els DeLoreans eren venuts amb una garantia de 12 mesos i 19.000 km. El 1982, les millores en components i la major experiència de la mà d'obra van significar que la qualitat en la producció va ser molt millorada. Més tard van sorgir disputes entre els concessionaris i els clients perquè molts concessionaris rebutjaven de fer feina en garantia perquè no els era reemborsada.

Vehicles

DMC DeLorean 

L'opinió per part de les revistes de compra de cotxes i d'automoció no va ser unànime. Tot i que els primers vehicles van tenir impressionants llistes d'espera de compradors ansiosos, el preu previst de venda va ser de 27.500 € (25.000 $), o sigui 75.000 € en euros del 2015; Era un cost prohibitiu per la majoria del mercat - Especialment per la gent que el considerava poc potent i poc pràctic. "No és un fitipaldi," - va observar la revista Road & truck - "(amb) una acceleració de 0 a 100 km/h en 10,5 segons. Francament, allò no és ràpid per un cotxe d'esports o competició en aquesta categoria de preus" Els plafons de cos d'acer inoxidables eren un concepte de disseny atractiu i impermeable a corrosió, però a la pràctica, la brillantor de la superfície tendia a mostrar ditades". Això també significa que el cotxe no podria ser pintat fàcilment; Cada factoria original de DeLorean buscava que els cotxes fossin virtualment idèntics. Alguns concessionaris van pintar els seus cotxes en els seus tallers perquè no fossin tots tan idèntics. DMC va testejar l'ús de pintura translúcida per ajudar els proveïdors a oferir diferents opcions de colors mentre que també permetien el panell d'acer inoxidable per veure's diferent, però no es va vendre cap cotxe amb els panells pintats de fàbrica. L'única opció de fàbrica inicialment disponible era la transmissió automàtica. A finals del 1981 es va oferir un interior gris com a alternativa a l'estàndard negre interior. Molts accessoris incloent els bastidors del maleter van ajudar oferir més diferències entre vehicles.

El 1981, es va informar que hi havia plans per a fer una versió del cotxe de 4 portes (potser fent-lo més allargat) per ser llançat el 1983. Havia de ser d'acer inoxidable i les portes d'ala de gavina.

Recessió 
La baixada de la demanda, el sobrecost, i uns tipus de canvi de divises no favorables van començar a provocar problemes d'efectiu a DMC cap a finals de 1981. L'empresa havia calculat que les fàbriques serien rendibles fabricant entre 10.000 i 12.000 unitats, però les vendes estaven sobre els 6.000 vehicles. En resposta a la baixada d'ingressos, es va idear un pla de reestructuració, on es formaria una nova empresa anomenada "DeLorean Motors Holding Company", i al seu torn podria convertir-se en una corporació matriu de DMC i cadascuna de les seves subsidiàries: DeLorean Motor Cars Limited (fabricant), DeLorean Motor Cars of America (distribuïdor als Estats Units) i DeLorean Research Partnership (empresa de recerca i desenvolupament). Al gener 1982, per qüestions plantejades per l'agència federal de Seguretat i Intercanvi de comissions dels Estats Units (United States Securities and Exchange Commission) sobre la viabilitat de l'empresa, l'empresa va ser forçada a cancel·lar l'emissió d'accions de la societat de cartera amb la qual DeLorean esperava recaptar uns 30 milions d'euros.

A continuació, John DeLorean va pressionar el govern britànic perquè els ajudés, però va ser rebutjada a menys que fos capaç de trobar una quantitat equivalent d'altres inversors. El que va succeir després és un debat entre el govern britànic, la Federal Bureau of Investigation (agència federal d'investigació) i la Drug Enforcement Administration (agència que combat el contraban de drogues), DeLorean, els seus inversors i el sistema judicial dels Estats Units. En algun moment durant l'any 1982, John DeLorean esdevenia un objectiu de l'FBI dins del marc d'una operació dissenyada per arrestar traficants de drogues. Va ser arrestat l'octubre de 1982 i acusat de contraban per valor de 26,2 milions d'euros (24 milions de dòlars) en cocaïna als Estats Units. L'element clau de l'evidència per la persecució va ser una cinta de vídeo mostrant a DeLorean discutint l'acord per les drogues amb els agents de l'FBI encoberts Benedict (BEN), Tisa i West, encara que l'advocat de DeLorean, Howard Weitzman va aconseguir demostrar a la cort que havia estat coaccionat per a participar en l'acord pels agents que inicialment van contactar amb ell com a inversors legítims. Va ser absolt de tots els càrrecs però la seva reputació mai més va ser la mateixa. Després del seu judici i la subsegüent absolució, DeLorean va fer la següent broma, "Em voldries comprar un cotxe usat per mi?"

Al final, no es van aconseguir augmentar prou els fons de la companyia per mantenir-la en funcionament. Quan DMC va declarar-se en bancarrota el 1982, es va emportar uns 2.500 llocs de treball i més de 110 milions d'euros (100 milions de dòlars) dels inversors. El govern britànic va intentar reviure alguns romanents utilitzables de la fàbrica sense èxit, i la fàbrica a Dunmurry (entre Belfast i Lisburn) va ser tancada. DeLorean es va retirar a New Jersey, i el somni amb què havia hipnotitzat el govern laborista de Gran Bretanya amb l'augment de la indústria per convertir en centre el conflicte sectari d'Irlanda del Nord  va ser destrossat. Va dir que la DMCL havia tancat per raons polítiques, i al moment de tancar era una empresa sòlida i viable amb milions de dòlars al banc i dos anys de feina per peticions dels distribuïdors anotades als llibres.

Es van fabricar aproximadament 9.000 cotxes entre gener de 1981 i desembre de 1982, encara que la producció real és incerta i les estimacions difereixen. Alguns dels cotxes fabricats el 1982, però no es van embarcar cap als Estats Units (ja que la filial dels Estats Units de DMC no tenia diners per comprar els cotxes de la factoria d'Irlanda del nord), amb els números d'Identificació dels Vehicles 15XXX i 16XXX, que són models datats del 1982 però que es van entregar més tard; Van ser datats el 1983 per la Consolidated International (ara coneguda com a Big Lots Inc), una empresa que tenia un programa de pagament endarrerit amb DMC i havia de comprar els romanents dels cotxes no venuts així com l'inventari de les parts no usades deixades a la fàbrica després de la bancarrota.

Avui 

Un gran nombre dels cotxes originals estan encara rodant després de més de 30 anys; Moltes estimacions els situen en 6.500 cotxes dels poc més de 9.000 que es van fabricar. Hi ha una comunitat activa d'entusiastes al voltant d'aquests cotxes, amb enormes clubs dels propietaris. Un nombre de negocis van ser creats després de la defunció de DMC per proporcionar parts i servei, i la majoria dels quals encara existeix. En particular, DMC (ubicat a Humil, Texas), opera sota uns propietaris nous i sense relació directa amb l'original DMC. Va adquirir els romanents de l'empresa Consolidated International i ofereix algunes solucions i peces de recanvi per reemplaçar les peces esgotades.

Tot i que DeLorean va ser absolt de tots càrrecs de narcotràfic, encara tenia diverses causes legals pendents (derivades de la bancarrota de l'empresa ) fins ben entrat els anys 1990. Es va declarar bancarrota al setembre de 1999, i va ser desallotjat dels seus 434 acres (1,76 km²) de propietat a New Jersey al març del 2000. Va morir de complicacions amb un ictus als 80 anys al 19 de març del 2005.

L'agost del 2007, va sorgir que a causa de la demanda pel DMC DeLorean, DMCH començaria a vendre cotxes reformats. L'empresari Stephen Wynne va adquirir totes les parts restants dels cotxes per construir-los a Houston.
Actualment, un DeLorean pot ser reassemblat des de zero utilitzant una combinació de peces noves, originals i parts reproduïdes per 63.000 euros (57.000 dòlars) i portar encara un cotxe original del 1980, mentre que els cotxes no restaurats però en bones condicions corren per uns 27.500 euros (25.000 dòlars).

Al 3 de desembre de 2009, DMC va rellançar una col·lecció de samarretes i barrets en col·laboració amb la marca "The Hundreds", presentant imatges modernitzades del DeLorean a Los Angeles basada en nous dissenys gràfics. El projecte de col·laboració també inclou un DeLorean d'edició especial pintada a "The Hundreds" on s'observa JAGS en negre, que es va començar a vendre el 3 de desembre del 2009 i mostrava la tenda de banderes "The Hundreds" a Los Angeles.

Al novembre del 2010, en col·laboració amb DMC, Nike va llançar una edició limitada de les sabates DeLorean amb una producció estimada de 1.000 parells i a un preu recomanat de 100 euros (90 dòlars).

A L'octubre del 2011, la DeLorean Motor Company de Humble, Texas, va anunciar la intenció de vendre DeLoreans elèctrics personalitzats el 2013, quan encara estaran en curs en part degut a batalles legals. El 2014 la vídua del últim fabricant de cotxes està demandant la no afiliada DeLorean Motor Company de Texas per mal ús de les marques registrades i imatges que mai van ser llançades després de la bancarrota de l'original DMC, i que encara són propietat del patrimoni de John DeLorean.

Vegeu també 
 Llista de fabricants d'automòbils fallits als Estats Units 
 Empresa de Màquina de Logan, l'empresa snowcat propietària de John DeLorean
 Thiokol venut DeLorean per la seva divisió snowcat, el 1978
 Llista de fabricants de cotxe del Regne Unit

Referències

Bibliografia 
 John Z. DeLorean, Ted Schwarz, Delorean, Zondervan (setembre, 1985), 
 Ivan Fallon, James Srodes, Fabricant de Somni: L'Augment i Caiguda de John Z Delorean (novembre, 1985), 
 William Haddad, Conducció Dura : Els meus Anys amb John DeLorean (August 12, 1985), 
 J Lamm, DeLorean Il·lusió d'Acer Inoxidable, 2a edició (2003), 
 R. M. Clarke, Delorean 1977-1995 Carpeta d'Or (28 de desembre de 1995),

Enllaços externs 

 DeLorean Empresa de motor
 DeLorean Empresa de motor a DMOZ

Fabricants d'automòbils desapareguts